Торд Йёте Лундстрём (; 4 марта 1945, Кируна, Швеция) — шведский хоккеист, нападающий. Игрок сборной Швеции по хоккею с шайбой. Участник двух Олимпийских игр в составе команды. Член Зала славы ИИХФ с 2011 года.

Биография 
Родился в городе Кируна, воспитанник местного хоккея. Выступал за местную команду во второй шведской лиге. В сезоне 1963/64 впервые дебютировал в высшей лиге страны за команду «Брюнес». Выступал за команду десять сезонов подряд, завоевал семь титулов. В сезоне 1973/74 выступал в Национальной хоккейной лиге за «Детройт Ред Уингз», сыграл 11 матчей. Также в том сезоне выступал в Англии за столичную команду «Лайонс». После провёл ещё пять сезонов за команду из Евле, прибавив в список своих трофеев ещё два титула. В сезоне 1979/80 сыграл несколько матчей в команде второй лиги «Мёррумс», которую также возглавлял как главный тренер.

Выступал за шведскую сборную на семи чемпионатах мира и двух Олимпийских играх. Также выступал на Кубке Канады 1976 года.

После окончания хоккейной карьеры работал в командах из Евле на тренерских и административных должностях. В 2011 году был включён в международный Зал славы хоккея ИИХФ, а в 2014 году в Зал славы хоккея Швеции.

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Швеции
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Кируна»
Игроки ХК «Брюнес»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки ХК «Мёррумс»
Хоккейные тренеры Швеции
Тренеры ХК «Мёррумс»
Тренеры ХК «Брюнес»
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1968 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1972 года